Nadežda Kičenok e Ioana Raluca Olaru erano le detentrici del titolo, ma Kičenok ha deciso di non partecipare al torneo. Olaru ha fatto coppio con Sorana Cîrstea, ma sono state sconfitte ai quarti di finale da Anastasija Potapova e Vera Zvonarëva.

In finale Anna Kalinskaja e Caty McNally hanno sconfitto Alicja Rosolska e Erin Routliffe con il punteggio di 6-3, 6(4)-7, [10-4].

Teste di serie 

  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (ritirate)
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (primo turno)

  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (primo turno) 
  Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (primo turno)

Wildcard 

  Kamilla Rachimova /  Ekaterina Šalimova (quarti di finale)

Alternate 

  Ekaterina Aleksandrova /  Jana Sizikova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2022